Galena Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Galena Township (Indiana)
 Galena Township (Minnesota)
 Galena Township (Nebraska)
 Galena Township (Oklahoma)